Nana Eshun ist der Name folgender Personen:

* Nana Eshun (Fußballspieler, 1969) (Isaac Nana Eshun; * 1969), ghanaischer Fußballspieler 
 Nana Eshun (Fußballspieler, 1982) (* 1982), ghanaischer Fußballspieler